Walnut Street School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Walnut Street School (Indiana), ID-Nr. 82000127
 Walnut Street School (Kalifornien), ID-Nr. 06000144
 Walnut Street School (Massachusetts), ID-Nr. 84002841
 Walnut Street School (Ohio), ID-Nr. 84003811